ZBED4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 171 амінокислот, а молекулярна маса — 130 322.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Некатегоризовані білки